А́йи-Де́ка (А́гия-Де́ка) — греческий топоним. Может означать:

 Айи-Дека (Ираклион) — деревня на Крите.
  — деревня на Керкире.